Nikos Machlas (Heraclião, 16 de junho, 1973) é um ex-futebolista da Grécia. Disputou a Copa do Mundo de 1994.

Carreira

Clubes 
Nikos Machlas nasceu na Ilha de Creta, passou por OFI Creta, e Iraklis na Grécia, ainda jogou na Vitesse Arnhem e Ajax Amsterdã da Holanda, e ainda teve uma breve passagem no Sevilla FC, e encerrou a carreira no futebol cipriota, no APOEL Nicosia.

Seleção Grega 
Machlas teve presença constante na Seleção Grega de Futebol, no navio pirata participou da Copa do Mundo de 1994, No ano de 1998 foi eleito para a Bota de Ouro, com mais gols na temporada do continente europeu, sendo também goleador máximo deste ano na Eredivisie.

Títulos 
Ajax:

 Eredivisie: 2002
 Copa da Holanda: 2002

APOEL:

 Primeira Divisão Cipriota: 2007
 Taça Cipriota (1): 2008

Individuais

 Bota de Ouro da UEFA: 1998

Ligações externas
Perfil em Ogol

Machlas, Nikos
Machlas, Nikos
Machlas, Nikos
Machlas, Nikos
Machlas, Nikos
Machlas, Nikos
Machlas, Nikos
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994